Відлига — потепління погоди взимку або навесні, що призводить до танення снігів.
 «Відлига» — російський 12-серійний фільм режисера Валерія Тодоровського.
 Хрущовська відлига — період історії СРСР, що розпочався після смерті Сталіна.